AXV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Neil Armstrong di Wapakoneta (Stati Uniti d'America)